

Astronomia
1045 Michela – asteroide della fascia principale

Onomastica
Michela – nome proprio di persona italiano femminile
 Michela – cognome italiano

Persone
Michela (Michela Pace) – cantante maltese
Michela di Valois – principessa francese e duchessa di Borgogna
Antonio Michela Zucco – insegnante e inventore italiano

Tecnologia
Macchina Michela – tastiera per stenotipia o stenografia meccanica secondo il metodo Michela
Metodo Michela – metodo di stenografia meccanica

Pagine correlate
Michele
Micheli